Alfred Meyer peut désigner :
 Alfred Meyer (1891-1945), secrétaire d'État au Ministère du Reich aux Territoires occupés de l'Est ;
 Alfred Meyer (1832-1904), peintre émailleur, exposé  à la première exposition  impressionniste.